Семён Неплюев:
 Неплюев, Семён Александрович (1744—1804) — действительный тайный советник, сенатор.
 Неплюев, Семён Протасьевич — воевода в конце XVII — начале XVIII века.